Il doppio del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Jonas Svensson che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Chip Hooper /  Mike Leach (secondo turno)
 Kevin Curren /  Brad Gilbert (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Mike De Palmer (quarti di finale)

 Gary Donnelly /  Kim Warwick (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (secondo turno)
 Christo Steyn /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1987